Шайкóвка — топоним в России. Распространён в Калужской области

 Шайковка — военный аэродром 1 класса в Кировском районе
 Шайковка — железнодорожная станция на линии  Брянск-Вязьма, в Кировском районе
 Шайковка — железнодорожная станция (тип населённого пункта), посёлок при станции Шайковка в Кировском районе